Наде́жда Вале́рьевна Скарди́но (; ) — российская лыжница и белорусская биатлонистка, олимпийская чемпионка в эстафете (2018) и бронзовый призёр в индивидуальной гонке (2014).

Спортивная карьера 
Перешла в биатлон из лыжных гонок в 2004 году. Имеет рекорд по точности стрельбы. В Сочи-2014 стала бронзовым призёром в индивидуальной гонке. На Олимпийских играх 2018 года была в составе «золотой» эстафеты как стартер. В июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне.

Завершила карьеру в сезоне 2017/2018 в возрасте 33 лет.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх 

НП — на олимпиаде 2010 года смешанная эстафета не проводилась

Участие в Чемпионатах мира

Участие в чемпионатах Европы 

НП — не проводилась

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 29 ноября 2006 года в индивидуальной гонке в Эстерсунде — 44 место.
 Первое попадание в очковую зону — 15 декабря 2007 года 27 место в спринтерской гонке в Поклюке.
 Через два года в Поклюке первое попадание в «цветы» (4-8 места) — 19 декабря 2009 года 8 место в спринтерской гонке.
 В сезоне 2010/2011 первый «подиум» в эстафете (3 место) в Оберхофе. В этом же сезоне первый «подиум» на Чемпионате мира (в эстафете).
 В сезоне 2012/2013 первый «подиум» в личных гонках (3 место) в спринтерской гонке в Поклюке.
 В сезоне 2013/2014 заняла второе место в гонке преследования в Антерсельве (Антхольце), отстав от победительницы Андреа Хенкель на 1,6 секунды.
 В сезоне 2013/2014 установила мировой рекорд по точности стрельбы — без промахов 22 огневых рубежа (110+ мишеней) подряд. На данный момент рекорд не превзойдён как среди женщин, так и среди мужчин. Данная статистика ведётся с января 1998 года.
 В сезоне 2017/2018 Скардино впервые заняла первое место — 29 ноября 2017 года 1 место в индивидуальной гонке.
 В сезоне 2017/2018 стала обладательницей малого Хрустального Глобуса по программе индивидуальных гонок.

Статистика выступлений в Кубке мира

Общий зачет в Кубке мира 
 2017/18 — 18-е место (396 очков)
 2016/17 — 18-е место (440 очков)
 2015/16 — 19-е место (443 очка)
 2014/15 — 18-е место (442 очка)
 2013/14 — 17-е место (397 очков)
 2012/13 — 18-е место (478 очков)
 2011/12 — 40-е место (159 очков)
 2010/11 — 24-е место (362 очка)
 2009/10 — 30-е место (323 очка)
 2008/09 — 38-е место (179 очков)
 2007/08 — 70-е место (11 очков)

Награды 

 Орден Отечества III степени (2014 год).
 Орден «За личное мужество» (2018)
 Заслуженный мастер спорта Республики Беларусь (2018)
 Нагрудный знак «За развитие физической культуры и спорта в Республике Беларусь» (2019)

Личная жизнь 
18 августа 2019 года вышла замуж за швейцарского биатлониста Мартина Егера.

Общественная позиция 
В 2020 году подписала письмо против фальсификации результатов выборов президента Республики Беларусь, а также проявления грубого насилия со стороны силовых структур в отношении мирно протестующих граждан.

Примечания

Ссылки 
 

Лыжники России
Биатлонисты Белоруссии
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от Белоруссии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы Европы по биатлону
Чемпионы Универсиады